Sookie St. James est un personnage de fiction de la série télévisée Gilmore Girls interprété par Melissa McCarthy.

Sookie est la meilleure amie de Lorelai Gilmore. Elle est tout d'abord le chef-cuistot de l'auberge de l'indépendance (de la saison 1 à la saison 3). Puis, elle deviendra l'associée de Lorelai quand elles achèteront l'auberge de la Libellule (fin de la  - début de la 4). 

Sookie est mariée à Jackson Belleville avec qui elle a eu trois enfants. Lorelai et Rory sont les marraines de Davy l'aîné et Marta la cadette. 

Personnage de Gilmore Girls